Hohenhörn bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Holstenniendorf, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Schafstedt, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Bendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Sandbank südwestlich von Neuwerk in der Wesermündung
 eine Überquerung des Nord-Ostsee-Kanals im Verlauf der Autobahn 23: Hochbrücke Hohenhörn
 die Fähre zwischen den Gemeinden Holstenniendorf und Schafstedt
 Frachtschiff (1924–1943), gesunken vor Göteborg